José Javier Valdivia (Albolote, Granada, 15 de octubre de 1988) es un futbolista español. Juega de Defensa y su club actual es el Real Jaén de la Segunda División B de España.

Trayectoria 
Empezó en las categorías inferiores del Imperio Albolote, luego fichó por el Real Jaén, para formar parte de juvenil en la temporada 2006-2007, para después pasar al Jaén B, en la temporada 2007-2008. Ya en la temporada 2008-2009 hace la pretemporada con el primer equipo del Jaén donde destacó como defensa y donde cuenta para el equipo de Carlos Terrazas.

Características 
Gran defensor que puede jugar tanto de lateral derecho como de central. Es rápido en el corte, rápido en el juego aéreo y sabe sacar el balón jugado. Al final de su carrera futbolística semiprofesional, se afianzó en la posición de lateral derecho, dando muchas alegrías a la afición jienense por el cara a gol.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Granada
Futbolistas del Real Jaén Club de Fútbol
Nacidos en Albolote